Цифрова обробка сигналів
 Процесор цифрових сигналів
 
 Demand-Side Platform

Див. також 
 ДСП